Erich Ludendorff
 Hans Ludendorff
 Grupa warowna „Ludendorff”